Vinice ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Vinice, Ortsteil von Městec Králové, Okres Nymburk, Tschechien
 Vinice, Ortsteil von Sodražica, Unterkrain, Slowenien 
 Vinice (Třebnouševes), Ortsteil von Třebnouševes, Okres Jičín, Tschechien
 Vinice (Vinaře), Ortsteil von Vinaře, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Vinice, Stadtteil von Pilsen, Tschechien
 Vinice, Grundsiedlungseinheit des Stadtteils Dolní Počernice von Prag, Tschechien

 Dolní Vinice, Ortsteil von Kly, Okres Mělník
 Hoření Vinice, Ortsteil von Kly, Okres Mělník